{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Catella Swedish Open 
 | rok = 2010 
 | datum=12. - 18. července 2010
| ročník=63.
| místo=Båstad
| povrch=Antuka
| rozpočet=450 000 €
| web=Oficiální web
| champms= Nicolás Almagro
| champmd= Robert Lindstedt /  Horia Tecău
}}

Tenisový turnaj ATP Swedish Open 2010' se konal ve dnech 12. - 18. července ve švédském Båstadu venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450 000 EUR.

 Mužská dvouhra 
 Nasazení hráčů 
{| class="wikitable"
!Tenista (Kolo vyřazení)
!Stát
!Žebř. ATP
!Nasazení
|-
|-
| Robin Söderling (finále)
|  Švédsko
| 5
| 1
|-
| Fernando Verdasco (čtvrtfinále)
|   Španělsko
| 10
| 2
|-
| David Ferrer (semifinále)
|  Španělsko
| 12
| 3
|-
|  Nicolás Almagro (vítěz)
|   Španělsko
| 20
| 4
|-
|  Tommy Robredo (semifinále)
|   Španělsko
| 36
| 5
|-
| Paul-Henri Mathieu (1. kolo)|   Francie
| 51
| 6
|-
| Denis Istomin (1. kolo)|   Uzbekistán
| 59
| 7
|-
| Florent Serra (1. kolo)|   Francie
| 60
| 8
|-
|}

 Nasazení dle žebříčku ATP z 5. července 2010.

 Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Andreas Vinciguerra
  Filip Prpic
  Christian Lindell

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Jonathan Dasnières de Veigy
  Ervin Eleskovic
  Jerzy Janowicz
  Franko Škugor

 Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Robin Söderling
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=3
| RD1-team2= David Ferrer
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=2

| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Nicolás Almagro
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=5
| RD1-team4= Tommy Robredo
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Robin Söderling
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=2
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Nicolás Almagro
| RD2-score2-1=7
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3='''6
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Mužská čtyřhra 
 Nasazení 
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (vítězové)'  Leoš Friedl /  Filip Polášek (1. kolo)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Men's Výsledky

ATP World Tour 2010
Swedish Open
Tenis ve Švédsku v roce 2010